

Patronyme
 Elizabeth Threatt, (1926-1993), fut un mannequin et une actrice américaine;
 Jay Threatt (1989- ), est un joueur américain de basket-ball;
 Sedale Threatt, (1961- ), est un joueur américain de basket-ball.

Homonymie
Homonymie de patronyme